Белоозёрский — город в составе городского округа Воскресенска (административно подчинённый городу областного подчинения Воскресенску). Центр городского поселения Белоозёрский.

Население — .

С 2019 года город районного подчинения (до 2019 года — посёлок городского типа) в Воскресенском районе Московской области России. С 2004 года в состав Белоозёрского входит микрорайон Красный Холм.

Расстояние до административного центра около 22 км. Железнодорожная платформа Белоозёрская Рязанского направления МЖД.

Население

Экономика 
В нескольких километрах от Белоозёрского расположены предприятия: Федеральное казённое предприятие «Государственный казённый научно-испытательный полигон авиационных систем», Федеральное казённое предприятие «Воскресенский государственный казённый агрегатный завод», Федеральное государственное унитарное предприятие «Воскресенский машиностроительный завод „Салют“», Научно-испытательное отделение Федерального государственного предприятия «Конструкторское бюро химического машиностроения им. А. М. Исаева», База испытаний КБ «Салют» Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева», Воскресенский экспериментально-технологический центр Федерального государственного унитарного предприятия «ВИАМ» (Всероссийский институт авиационных материалов) и, совсем рядом, предприятие ООО «Завод детского питания „Фаустово“»(группа компаний СИВМА).

Культура 
На территории города находятся:
 Дом культуры «Гармония»;
 Спортивный центр «СПАРТА»;
 Детская школа искусств «Фламинго»;
 Детская музыкальная школа № 2;
 Центры досуга и отдыха;
 Спортивный центр с бассейном «Мой спорт».
 Гостиница с рестораном и СПА-центром «Аристократ»
 Развлекательный центр «Остров Сокровищ»

Достопримечательности 
В центре города на аллее расположен памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Накануне 55-летнего юбилея Белоозёрского на въезде в населенный пункт установлен монумент с самолетом МИГ-23 БК.

В 2 км от Белоозёрского в селе Михалёво расположена церковь Рождества Христова (1818 год), в самом же Белоозёрском в 1997—2003 построен храм Всех святых, в земле Российской просиявших.

Недалеко от города находятся два довольно больших озера — рядом с ж.-д. платформой — озеро Срамное, в лесу чуть дальше — озеро Белое, в честь которого населенный пункт и получил своё название. Озеро Срамное имеет два острова, отделённых от суши болотистыми протоками с небольшой глубиной 2—5 м и сильно заиленным дном; на другом берегу есть пляжи. Озеро Белое ещё в 90-х годах имело чистое песчаное дно, поросшее водорослями и, в силу этого, прозрачную (прозрачность до 4—6 м) воду. Озеро Белое расположено в лесу, имеет округлую форму и глубины в центральной и западной частях — свыше 10 м.

Образование 
Среднее общее образование:

 МОУ Средняя общеобразовательная школа № 18
 МОУ Лицей № 23
 МОУ Фаустовская средняя общеобразовательная школа
 МОУ Цибинская средняя общеобразовательная школа

Транспорт 
 Железнодорожный транспорт — платформа Белоозёрская (время движения от Казанского вокзала около 1 часа 30 минут).
 Автобус — маршрут № 40 от Воскресенска.
 Автотранспорт — 7 км на юго-восток от Малого Московского кольца.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт городского поселения Белоозёрский 

Населённые пункты Воскресенского района (Московская область)
Бывшие посёлки городского типа Московской области
Города Московской области